IAAF World Challenge Dakar 2015 – mityng lekkoatletyczny, który odbył się pomiędzy 22–23 maja 2015 w senegalskim Dakarze. Zawody były kolejną odsłoną cyklu World Challenge Meetings rozgrywanego pod egidą IAAF.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2015 w Afryce
2015 w lekkoatletyce
2015